(1831–1907), juge allemand
 Hermann Stellmacher, anarchiste autrichien
Bernd Stellmacher (1944-),  mathématicien allemand
  (1939-), philologue allemand
  (1909–2001), mathématicien allemand